Floryda – stan w USA
 Floryda – hiszpańska kolonia w Ameryce Północnej
 Floryda – półwysep
 Floryda – sztuczny zbiornik wodny w województwie podkarpackim

Zobacz też 
 Florida